Lasdinehlen ist der Name zweier ostpreußischer Dörfer im Gebiet der heutigen Oblast Kaliningrad in Russland:

 Lasdinehlen, 1938 bis 1946 Sommerswalde, Kreis Pillkallen/Schloßberg, seit 1946: Mitschurino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk
 Lasdinehlen (Kreis Gumbinnen), 1938 bis 1946 Gut Altkrug, untergegangenes Gutsdorf im Rajon Gussew